Charles Mathiesen – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Hans Mathiesen Lunding – ufficiale danese, combattente della resistenza e direttore dell'intelligence militare in Danimarca
 Marit Mathiesen – cantante norvegese
 Tribù Phlomideae Mathiesen – elemento di sottofamiglia di specie vegetale appartenente alle Lamiaceae